Georges de Saxe-Altenbourg, né à Hildburghausen le  et mort le  à Hummelshain, est duc régnant de Saxe-Altenbourg de 1848 à 1853 après l'abdication de son frère Joseph de Saxe-Altenbourg.

Biographie

Jeunesse 
À partir de 1804, Georges de Saxe-Altenbourg sert dans l'armée autrichienne. Il combat avec son frère Joseph dans les rangs des armées alliées contre la France napoléonienne. Dans le  régiment d'Uhlan, il participe à la bataille des Nations près de Leipzig et entre victorieusement à Paris avec le prince Charles Philippe de Schwarzenberg. Lors de la campagne d'Italie de 1814, le prince est blessé à la cuisse gauche et doit renoncer à sa carrière militaire.

Accession au trône 
Georges de Saxe-Altenbourg succède à son frère Joseph de Saxe-Altenbourg qui abdique en 1848.

Mariage et postérité 
Georges de Saxe-Altenbourg est le quatrième fils et le neuvième des douze enfants de Frédéric  de Saxe-Hildburghausen et de Charlotte de Mecklembourg-Strelitz.

Le prince Georges de Saxe-Altenbourg épouse, à Ludwigslust, le  Marie-Louise de Mecklembourg-Schwerin (1803-1862), (fille de Frédéric-Louis de Mecklembourg-Schwerin et d'Hélène Pavlovna de Russie).

Trois enfants sont nés de cette union :

 Ernest  de Saxe-Altenbourg, duc régnant de Saxe-Altenbourg  de 1848 à 1908, (Hildburghausen,  - Altenbourg ), épouse en 1853 Frédérique-Amélie-Agnès d'Anhalt-Dessau (1824-1897), fille du duc Léopold IV d'Anhalt, dont deux enfants ;
 Albert de Saxe-Altenbourg (Hildburghausen,  - Ludwigslust ) ;
 Maurice-François de Saxe-Altenbourg de Saxe-Altenbourg (Eisenberg  -  à Arco), épouse en 1862 Augusta de Saxe-Meiningen (1843-1919), dont cinq enfants.

Appartenance à la maison de Saxe 
Georges de Saxe-Hildburghausen appartient à la quatrième branche, elle-même issue de la deuxième branche de la Maison de Wettin. La Maison ducale de Saxe-Altenbourg appartient à la branche Ernestine fondée en 1485 par Ernest de Saxe. Joseph de Saxe-Altenbourg appartient à la seconde lignée de Saxe-Altenbourg. La première lignée, fondée en 1603, s'éteignit en 1672, à la mort, sans postérité masculine, de Frédéric-Guillaume III duc de Saxe-Altenbourg.

Honneurs 
  Chevalier de l'ordre de la Couronne de Rue (Saxe) ;
  Grand-croix de l'ordre de la Maison ernestine de Saxe (duché de Saxe-Cobourg et Gotha) ;
  Chevalier de l'ordre de Saint-Hubert (Bavière).

Ascendance

Références

Bibliographie

Liens externes 
 
 
 

Georges
Militaire de l'empire d'Autriche dans les guerres napoléoniennes
Georges Saxe-Altenburg
Récipiendaire de l'ordre de Saint-Hubert (Bavière)
Naissance en juillet 1796
Naissance à Hildburghausen
Naissance dans le duché de Saxe-Hildburghausen
Décès en août 1853
Décès en Thuringe
Décès à 57 ans
Militaire allemand des guerres napoléoniennes